Nautica (чит. «Наутика», ) — может означать:

 «» — круизный лайнер R-класса.
 «» — компания по производству одежды.
 «Nautica» — бренд одежды.
 «Nautica» — прежнее название аквапарка  в Магдебурге, Саксония-Анхальт.

См. также 
 
 «Perodua Nautica» — модель автомобиля.
 «Наутика» — сокращённое и сценическое имя американской порноактрисы Наутики Торн.